Geisenhanslüke ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Geisenhanslüke (* 1965), deutscher Literaturwissenschaftler, Professor an der Goethe-Universität Frankfurt am Main
 Ralf Geisenhanslüke (* 1960), deutscher Journalist